Ганс-Юрген Боймлер (; род. ) — немецкий фигурист, выступавший в одиночном и парном катании, актёр, певец и телеведущий. В спорте наивысшего успеха достиг, выступая в паре с Марикой Килиус. Они четырежды одерживали победу на чемпионатах Германии, шесть раз подряд становились чемпионами Европы и дважды — чемпионами мира.

Карьера 
Килиус и Боймлер дважды завоёвывали олимпийские серебряные медали: на Олимпийских играх 1960 и Олимпийских играх 1964 годов. В первом случае они уступили паре Барбара Вагнер/Роберт Поул, во втором — Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову.

С 1964 перешли в профессионалы, выступали на ледовых шоу Vienna Ice Revue и Holiday on Ice. В дуэте записали несколько песен, Боймлер позднее выступал как певец в одиночку. Самой успешной его композицией стала «Wunderschönes fremdes Mädchen». С 1964 года снимался в фильмах, в числе которых «Ледовая оперетта» () и другие. В 1970-х стал телеведущим нескольких программ, в начале 1990-х работал на телеканале RTL.

В 1974 году женился на учительнице по имени Марина. От неё имеет двух сыновей, оба живут во Франции.

Достижения 
(в одиночном катании)

(в парном катании)

Ссылки 

 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Фигуристы Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Телеведущие Германии
Актёры Германии